Сьерра-де-Бехар () — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Саламанка.

География 
Комарка расположена в одноимённых горах на юго-востоке провинции Саламанка и включает в себя 32 муниципалитета. Комарка граничит с Энтресьеррас и Сальватьеррой на севере, Эстремадурой на юге, и Сьерра-де-Франсия на западе.

Архитектура 
Для защиты от сурового климата дома в Сьерре-де-Бехар строятся очень близко друг к другу. Для фасада типичного дома характерно симметричное распределение дверей и окон. Дома, как правило, имеют один или два этажа и покрашены известью.
Входные двери как правило защищает дополнительный деревянный щит, т. н. batipuerta.

Муниципалитеты 
 Альдеасипресте
 Бехар
 Вальдефуэнтес-де-Сангусин
 Вальдеихадерос
 Вальделакаса
 Вальделахеве
 Вальехера-де-Риофрио
 Вальверде-де-Вальделакаса
 Канделарио
 Кантагальо
 Кольменар-де-Монтемайор
 Кристобаль-де-ла-Сьерра
 Ла-Кабеса-де-Бехар
 Ла-Кальсада-де-Бехар
 Ла-Ойя
 Лагунилья
 Ледрада
 Монтемайор-дель-Рио
 Нава-де-Бехар
 Навакаррос
 Навальмораль-де-Бехар
 Оркахо-де-Монтемайор
 Пеньякабальера
 Пероминго
 Пуэбла-де-Сан-Медель
 Пуэрто-де-Бехар
 Санчотельо
 Сантибаньес-де-Бехар
 Сориуэла
 Фреснедосо
 Фуэнтес-де-Бехар
 Эль-Серро

Примечания 

Центральная Кордильера
Районы Саламанки